Чемпіонат Ірландії з футболу 2021 — 101-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув вдруге поспіль Шемрок Роверс.

Вплив пандемії COVID-19 на першість 
Через вплив пандемії COVID-19 в Ірландії, зокрема на спорт, керівництво Футбольної асоціації Ірландії зустрілось з Виконавчим комітетом Національної ліги 2 січня 2021 року. Після чого прийняли рішення відкласти старт першості до 19 березня 2021 року.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 листопада 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2021
Ірландія
2021 в ірландському спорті